Stokes Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Stokes Township (Itasca County, Minnesota)
 Stokes Township (Roseau County, Minnesota)
 Stokes Township (Logan County, Ohio)
 Stokes Township (Madison County, Ohio)